Okręty US Navy o nazwie USS  "Chicago":
 Pierwszy  był krążownikiem. Zwodowany w 1885, po I wojnie światowej przerabiany. Zatonął w czasie holowania w 1936.
 Drugi  był krążownikiem ciężkim. W służbie od 1931, zatopiony w bitwie koło wyspy Rennell w styczniu 1943.
 Trzeci  był krążownikiem ciężkim. Wszedł do służby w 1945, przerobiony na okręt rakietowy. Skreślony w 1984.
 Czwarty  jest okrętem podwodnym typu Los Angeles. Wszedł do służby w 1986.

Chicago